Darondeau peut désigner :
 Henri Darondeau (1779-1865), compositeur
 Benoît Darondeau (1805-1869), ingénieur hydrographe, l'un de ses fils
 Stanislas Darondeau (1807-1842), artiste peintre, un autre de ses fils
 Yves Darondeau, producteur de films français

Homonymie de patronyme